In de taalkunde
 Uitroepteken

 In de wiskunde
 Faculteit (wiskunde)
 Derangement
 Logische negatie